Andreas Rickenbacher ist der Name folgender Personen:

* Andreas Rickenbacher (Maler) (* 1959), Schweizer Maler und Grafiker
 Andreas Rickenbacher (Politiker) (* 1968), Schweizer Unternehmer und Politiker (SP)